Игорь Таран:
 Таран, Игорь Петрович (род. 1971) — украинский футболист.
 Таран, Игорь (род. 1983) — узбекистанский футболист.